Dachpfanne steht für
 Dachziegel, kleinteilige Dacheindeckung aus dem Werkstoff Ton
 Betondachstein, kleinteilige Dacheindeckung aus dem Werkstoff Beton.